Albano puede referirse a los siguientes artículos:

Antroponimia 

Albano, nombre masculino de origen latino;
Albano (apellido)

Lugares en Italia
Albano di Lucania, municipio en la provincia de Potenza;
Albano Laziale, municipio en la provincia de Roma;
Albano Sant'Alessandro, municipio en la provincia de Bérgamo; 
Albano Vercellese, municipio en la provincia de Vercelli;
Lago Albano, de Castel Gandolfo.

Personas 
Al Bano, cantante italiano;
Albano de Verulamium, santo cristiano y primer mártir de Inglaterra;
Albano Narciso Pereira, futbolista portugués;
Aniceto Vergara Albano, abogado y político liberal chileno;
Casimiro Albano Pereira,  sacerdote, patriota, diputado y senador chileno;
Juan Albano Pereira de la Cruz, patriota, diputado y senador chileno;
Lou Albano, luchador profesional, mánager y actor italiano-estadounidense;
Pablo Albano, extenista argentino.

Además 
Albano, gentilicio de Albania (aunque es más usado albanés);
Club San Albano, club argentino de rugby;
Diócesis suburbicaria de Albano, sede de la Iglesia católica sufragánea de la Diócesis de Roma, ubicada en la región eclesiástica de Lacio;